Chancellor (Alabama)
 Chancellor (South Dakota)
 Chancellor (Virginia)

Zie ook 
 Kanselier